L'edizione 2003 della CONCACAF Champions' Cup vide la vittoria del Toluca.

Qualificate

Nord America 
 Club Toluca
 Monarcas Morelia
 Club América
 Club Necaxa
 Los Angeles Galaxy
 New England Revolution
 San Jose Earthquakes
 Columbus Crew

Centro America 
 Alajuelense
 Árabe Unido
 Motagua
 Comunicaciones
 Municipal
 FAS

Caraibi 
 W Connection
 Arnett Gardens

Tabellone

Semifinali 

 Morelia vince 6–0 e si qualifica
 Toluca vince 5–4 e si qualifica.

Finale 

 Club Toluca vince 5-4 tot.Club Toluca Campione 2003 della CONCACAF Champions' Cup.

Cannonieri

Note 

CONCACAF Champions' Cup